Эдвардас Гудавичюс (; 6 сентября 1929, Каунас, Литва — 27 января 2020) — литовский историк. Лауреат Национальной премии Литвы по культуре и искусству (1998)

Биография 
Окончил Каунасский политехнический институт в 1953 году, работал инженером. В 39 лет окончил исторический факультет Вильнюсского университета (1968), с 1972 года — кандидат, с 1989 года — доктор исторических наук (ныне — хабилитованный доктор гуманитарных наук), с 1991 — профессор. С 1974 года работал в Институте истории АН Литвы.

Известный специалист по истории Литвы XIII—XVI веков. Исследовал социально-экономическую и политическую историю, материальную и духовную культуру Литвы, этногенез и этническую историю балтов, историографию Прибалтики феодального периода, проблемы источниковедения, дипломатии и др. Основные работы посвящены проблемам возникновения и формирования Великого княжества Литовского, военно-политическим отношениям Литвы с Тевтонским орденом, Статутам Великого княжества Литовского. Автор монографий «Отметины собственности и знаки в Литве в XVII—XX вв.» (1980), «Войны крестоносцев в Прибалтике и Литве в XIII в.» (1989), «Возникновение городов в Литве» (1991), книги «История Литвы с древних времён до 1569 года», многочисленных статей.

Эстонский историк Энн Тарвель однажды назвал Гудавичюса самым выдающимся медиевистом всех времен.

Библиография 
 Гудавичюс, Эдвардас. История Литвы. Т.1. с древнейших времен до 1569 года. М.: BALTRUS, 2005, 679 c. ISBN 5-94953-029-2
 Gudavičius Edvardas. Mindaugas. — Vilnius, 1998.
 Gudavičius Edvardas. Lietuvos istorija. T. 1: Nuo seniausių laikų iki 1569 metų. — V., 1999.
 Gudavičius, Edvardas. Ar būta lietuviškojo tamplierių bylos varianto? / Edvardas Gudavičius // Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis / Lietuvos istorijos institutas. Vilnius: LII l — kla, 2002. ISBN 9986-780-47-0. p. 33-43.
 Gudavičius, Edvardas. Aukščiausiasis kunigaikštis / Edvardas Gudavičius // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 2: Ar-Ru. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2002. ISBN 5-420-01486-6. p. 222.
 Gudavičius, Edvardas. Azijinis gamybos būdas / Edvardas Gudavičius // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 2: Ar-Ru. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2002. ISBN 5-420-01486-6. p. 391.
 Gudavičius, Edvardas. Bajorystės įrodymo nuostatai / Edvardas Gudavičius // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 2: Ar-Ru. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2002. ISBN 5-420-01486-6. p. 461.
 Gudavičius, Edvardas. Bajorų savivalda / Edvardas Gudavičius // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 2: Ar-Ru. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2002. ISBN 5-420-01486-6. p. 462.
 Gudavičius, Edvardas. Bajorų vadovas, bajorvedis / Edvardas Gudavičius // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 2: Ar-Ru. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2002. ISBN 5-420-01486-6. p. 462.
 Gudavičius, Edvardas. Baltų žemių konfederacijos / Edvardas Gudavičius // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 2: Ar-Ru. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2002. ISBN 5-420-01486-6. p. 587.
 Gudavičius, Edvardas. Bardys / Edvardas Gudavičius // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 2: Ar-Ru. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2002. ISBN 5-420-01486-6. p. 646.
 Gudavičius, Edvardas. Baronas / Edvardas Gudavičius, Vytautas Spečiūnas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 2: Ar-Ru. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2002. ISBN 5-420-01486-6. p. 669.
 Gudavičius, Edvardas. Batoras Steponas / Edvardas Gudavičius, Algirdas Matulevičius // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 2: Ar-Ru. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2002. ISBN 5-420-01486-6. p. 711.
 Gudavičius, Edvardas. A short survey of the First Statute of Lithuania / Edvardas Gudavičius // The Statute of Lithuania. 1529. Vilnius: Artlora, 2002. ISBN 9955-508-04-3. p. 15-43.
 Gudavičius, Edvardas. ---- / Edvardas Gudavičius. Vilnius, 2002. 116 p. ISBN 9955-445-55-6.
 Gudavičius, Edvardas. The Ruthenians / Edvardas Gudavičius // The peoples of the Grand Duchy of Lithuania. Vilnius: Aidai, 2002. ISBN 9955-445-52-1. p. 45-56.
 Gudavičius, Edvardas. Die Krönung König des Mindaugas: eine europäische Ausnahme / Edvardas Gudavičius // Fortsetzung folgt: essays über und Litauen Europa. Vilnius: Inter Nos, 2002. ISBN 9955-9463-4-2. p. 11-16.
 Gudavičius, Edvardas. Lietuvos europėjimo keliais: istorinės studijos / Edvardas Gudavičius; sudarė: Alfredas Bumblauskas, Rimvydas Petrauskas. Vilnius, 2002. 383 p. ISBN 9955-445-42-4
 Gudavičius, Edvardas. Statuta Lithuaniae / vertė Edvardas Gudavičius // The Statute of Lithuania. 1529. Vilnius: Artlora, 2002. ISBN 9955-508-04-3. p. 203—262.
 Gudavičius, Edvardas. Pirmasis Lietuvos Statutas / из gudų kalbos vertė Edvardas Gudavičius // The Statute of Lithuania. 1529. Vilnius: Artlora, 2002. ISBN 9955-508-04-3. p. 141—201.
 Gudavičius, Edvardas. The Grand Duchy of Lithuania / Edvardas Gudavičius // The Statute of Lithuania. 1529. Vilnius: Artlora, 2002. ISBN 9955-508-04-3. p. 45-65.
 Gudavičius, Edvardas. Lietuviai barzdočiai dūmoja / Edvardas Gudavičius // Kultūros barai : Kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai.2002, nr. 8/9, ISSN 0134-3106, p. 23-26.
 Gudavičius, Edvardas. Brunonas Kverfurtietis ir Lietuva //1009 metai: Šv. Brunono Kverfurtiečio misija. Vilnius: Aidai, 2006, p. 9 −65.
 Lietuvos akto promulgacijos kelias: nuo Vytauto kanceliarijos iki Lietuvos Metrikos: mokslinė studija. Vilnius: VU l — kla, 2006. 79 p.
 Litauens Mitglif bei seinem Eintritt in die Europäische Union // Jahrestagung 2004. Suvažiavimo darbai. /Herausgeber: Litauisches Kulturinstitut. Lampertheim, 2005, p. 29-46. URL: http://www.LitauischesKulturinstitut.de

Примечания

Литература 
 Гудавичюс Эдвардас. Белорусская энциклопедия: В 18 т.. Т. 5: Гальке — Дагон / Редкол.: Г. П. Пашков и др. — Мн.: БелЭн, 1997. — 576 с.: ил. ISBN 985-11-0090-0 (т. 5), ISBN 985-11-0035-8

Доктора исторических наук
Родившиеся в Каунасе
Выпускники Вильнюсского университета
Выпускники Каунасского технологического университета
Историки Литвы
Историки СССР
Лауреаты Национальной премии Литвы по культуре и искусству